Wandzin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 de la voïvodie de Łódź
 Wandzin, village du powiat de Łask

dans la voïvodie de Lublin
 Wandzin, village du powiat de Lublin
 Wandzin, village du powiat de Lubartów 
 Wandzin, village du powiat de Tomaszów Lubelski 

dans la voïvodie de Podlachie
 Wandzin, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Wandzin, village du powiat de Człuchów